Freudental heißen folgende geographische Objekte:

 Freudental,  Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg.
 Freudental (Allensbach), Dorf in der Gemeinde Allensbach im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg
 Freudental (Wrist), Ortsteil der Gemeinde Wrist im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Freudental (Gemeinde Schwarzau), Tal und Ortslage von Schwarzau im Gebirge, Niederösterreich
 Freudental (SH), ein Tal im Kanton Schaffhausen

Baulichkeiten:
 Schloss Freudental (Freudental), in Freudental, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Schloss Freudental (Allensbach), in Freudental bei Allensbach Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Freudenthal
 Neu Freudental, ehemalige deutsche Kolonie in der Ukraine, jetzt: Marynowe, Dorf im Rajon Beresiwka, Oblast Odessa, Ukraine 
  Neu Freudenthal, Kreis Angerburg, Ostpreußen, jetzt: Boćwinka (Kruklanki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen